Баличі Мостиський район Львівська область
 Баличі Подорожні → Подорожнє (Жидачівський район) 
 Баліче Подґурне (Баліче Зажечне)
 Баліче Подружне пол. назва Баличі Подорожні